Костеево — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Костеево — деревня в Лиозненском районе Витебской области.

Россия 
 Костеево — деревня в Кольчугинском районе Владимирской области.